Signes (Signs) est un film américain du réalisateur M. Night Shyamalan sorti en 2002.
Signs est une chanson du rappeur Snoop Dogg sortie en 2004.
Signs (Znaki) est une série polonaise sortie en 2018.
 est une chanson du groupe Bloc Party sortie en 2009.
"" est une chanson du groupe Five Man Electrical Band sortie en 1971.
The Sign est une chanson du groupe Ace of Base sortie en 1993.